Jean-Marie Magnan ist der Name folgender Personen:

* Jean-Marie Magnan (Musiker), kanadischer Sänger (Bass) 
 Jean-Marie Magnan (Schriftsteller) (* 1929), französischer Schriftsteller